2006 Голяма награда на Унгария е 21-вото за Голямата награда на Унгария и тринадесети кръг от Сезон 2006 във Формула 1, който се провежда на 6 август 2006, на пистата Хунгароринг, Будапеща, Унгария.

Стартова решетка 

Бележки
 Дженсън Бътън и Кристиан Албертс са наказани с 10 позиции назад в стартовата решетка, поради смяна на двигатели.
 † По доклад на маршал, Скот Спийд е наказан с последна стартова позиция за недаване на предимство на друг състезател.

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Унгария